Der Frankfurter Mainova Halbmarathon (offizielle Bezeichnung 2009–2015 Frankfurter Lufthansa Halbmarathon nach dem Sponsor Lufthansa; zuvor Frankfurter City-Halbmarathon) ist ein Volks- und Straßenlauf in Frankfurt am Main, der seit 2003 vom Spiridon Frankfurt e.V. Anfang März veranstaltet wird. Er gehört zu den größten Halbmarathons in Deutschland. Jährlich steigen die Teilnehmerzahlen, im Jahr 2017 wurde mit 5.397 Finishern ein neuer Rekord aufgestellt.

Strecke 

Die Strecke, die im Jahre 2010 geändert wurde, führt vom Start an der Commerzbank-Arena nach Norden durch den Stadtteil Niederrad und die dortige „Bürostadt“ bis ans Mainufer. Kurz vor dem Eisernen Steg (etwa Kilometermarkierung 10) führt die Strecke durch den Stadtteil Sachsenhausen-Süd, danach über die Stresemannallee und die Mörfelder Landstraße zur Isenburger Schneise.
Hier ist in Richtung Neu-Isenburg ein Wendepunkt eingerichtet. Im Anschluss wird die Strecke über die Otto-Fleck-Schneise sowie über eine Brücke über die Bundesstraße 43 wieder zurück zur Commerzbank-Arena geführt. Zum Abschluss der Strecke umrunden die Athleten die Arena, laufen dann in das Fußballstadion ein und passieren das Ziel in der Arena.
Seit 2020 wird die Strecke in umgekehrter Richtung belaufen. So konnte das vorherige Teilnehmerlimit von 6.500 Läufern auf 8.500 Läufer erhöht werden, indem eine Engstelle kurz nach dem alten Start beseitigt wurde und nun statt vorheriger Umrundung der Commerzbank-Arena direkt ins Stadion eingelaufen wird.

Statistik

Streckenrekorde

Aktuelle Strecke (seit 2010) 
 Männer: 1:05:14 h Mitku Seboka (ETH), 8. März 2020
 Frauen: 1:13:41 h Fate Tola Geleto (ETH), 8. März 2015

Alte Strecke (bis 2009) 
 Männer: 1:02:26 h Anderson Kiprono Chirchir (KEN), 4. März 2007
 Frauen: 1:10:51 h Luminita Zaituc (GER), 9. März 2003

Siegerliste Männer

Siegerliste Frauen

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Halbmarathonläufen
 German Road Races

Weblinks 
 Website Frankfurter Halbmarathons

Fußnoten 

Halbmarathon
Stadtlauf
Laufveranstaltung in Deutschland
Halbmarathon
Gegründet 2003
Erstveranstaltung 2003